Марпинген () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Санкт-Вендель.  Население составляет 11 172 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 39,68 км². Официальный код  —  10 0 46 112.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара